Woznessenskia är ett släkte av insekter. Woznessenskia ingår i familjen Gryllacrididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Woznessenskia